

Ніошо — місто, штат Міссурі
 Ніошо — селище, штат Вісконсин